Tomar, une ville du Portugal.
 Le tomar, un fromage portugais fabriqué dans la ville du même nom.